Новокургата́й — село в Акшинском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Новокургатайское».

География 
Находится на востоке района, по берегу реки Каргатайка, на расстоянии 12 километров к северо-востоку от райцентра — села Акши.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.

История 
Основано в 1809 году, под другим данным в 1811 году как крестьянский пункт Кургатай.

После 1917 года основано село Новый Кургатай. Старый и Новый Кургатай в 1929 году создали сельхозкоммуну, просуществовавшую до апреля 1930 года.

Население 

 Гендерный состав
На 2007 год из 777 жителей мужчин 370, женщин 407.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года русские составляли 90 % из 777 жителей.

Инфраструктура 
В селе функционируют фельдшерско-акушерский пункт, основная общеобразовательная школа.

Транспорт 
Стоит на автодороге регионального значения Бырка — Акша.

От села идёт дорога регионального значения «Ново-Кургатай — Орой» протяженностью 36 км

Примечания

Ссылки 
 Щалпегина А. Г. 
  Новокургатай на Викимапии

Населённые пункты Акшинского района